Ранчо Линдо Трес има више значења:

 Ранчо Линдо Трес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Линдо Трес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику